

Persone 
 Constance Faunt Le Roy Runcie – pianista e compositrice statunitense
 James Runcie – scrittore, regista, produttore televisivo e drammaturgo britannico
 Robert Runcie – arcivescovo anglicano britannico
 Rosalind Runcie – pianista britannica